Le Grand Prix mondial de snooker 2018 (World Grand Prix en anglais), tournoi de snooker professionnel comptant pour la Saison 2017-2018 de snooker, s'est déroulé du 19 au  au Guild Hall de Preston dans le comté de Lancashire en Angleterre. Cette quatrième édition de l'épreuve est parrainée par l'entreprise Ladbrokes, société de paris sportifs britannique.

L'édition précédente avait été remportée par le Britannique Barry Hawkins. Le septième joueur mondial avait réalisé un très beau parcours en battant en quart de finale le tenant du titre Neil Robertson, en demi-finale Liang Wenbo et en finale Ryan Day sur le score de 10 à 7.

Cette année, le vainqueur Ronnie O'Sullivan a survolé l'épreuve, sauf en demi-finale où l'Écossais Stephen Maguire menait 4-2.

Dotations 
 Vainqueur : 

 Finaliste : 

 Demi-finalistes : 

 Quart de finalistes : 

 Huitième de finalistes : 

 Seizième de finalistes : 

 Meilleur break : 

 Dotation totale : 
Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Participants 
Selon une liste spécifique établie sur une seule année , les 32 joueurs qualifiés sont ceux ayant obtenu le plus de points depuis les Masters de Riga 2017 () jusqu'au Shoot Out 2018 ().

Tableau

Finale

Centuries 
 140  Mark Joyce
 134, 134, 117, 104  Ding Junhui
 134  Mark Selby
 130  Martin Gould
 128, 124, 121, 120, 119, 106, 105, 105, 102, 101  Ronnie O'Sullivan
 125, 102  Anthony McGill
 123, 105  Shaun Murphy
 122  Yan Bingtao
 111  Ryan Day
 109  Graeme Dott
 103  Stephen Maguire
 102  Neil Robertson

Références

Liens externes 
 

Grand Prix mondial de snooker
Snooker en 2018
Sport en Angleterre en 2018
Sport en février 2018